Церінг Вангмо — бутанська спортсменка, бігун на далекі відстані.
 Дорджі Вангмо — бутанська політична діячка.
 Кезанг Вангмо — бутанська політична діячка, актриса, поетеса, співачка.